

Села:
 Суходоли — Волинська область, Володимирський район
 Суходоли — Львівська область, Золочівський район

Населені пункти та їхні частини
 Суходоли — село в гміні Файславіце Красноставського повіту Люблінського воєводства
 Суходоли — село в гміні Ґосцерадув Красницького повіту Люблінського воєводства
 Суходоли — село в гміні Кросневіце Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Суходоли — село в гміні Єленево Сувальського повіту Підляського воєводства
 Суходоли — осада в гміні Кентшин Кентшинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Суходоли — осада в гміні Сроково Кентшинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки